Rivan bezeichnet:
 Rivan, Dorf und Village Development Committee im Distrikt Kaski der Verwaltungszone Gandaki in Zentral-Nepal
 John Rivan (* 1993), Athlet aus Papua-Neuguinea 

Siehe auch:
 Rivian